Umbrele strămoșilor uitați se poate referi la:
 Umbrele strămoșilor uitați — o nuvelă a lui Mihailo Koțiubinski.
 Umbrele strămoșilor uitați — balet compus de Vitali Kîreiko (libret scris de F. Koțiubinski și N. Skorulski după nuvela lui M. Koțiubinski, 1960).
 Umbrele strămoșilor uitați — film ucrainean din 1965, regizat de Serghei Paradjanov după nuvela lui Koțiubinski.
 Umbrele strămoșilor uitați — film-balet ucrainean din 1990, regizat de Iuri Suiarko.
 Umbre ale strămoșilor uitați: o căutare de sine — o carte științifică populară scrisă de Carl Sagan și Ann Druyan.